

Arte 
 San Marco – dipinto di Cima da Conegliano
San Marco – dipinto di Fra Bartolomeo
San Marco – dipinto di Mantegna
San Marco – dipinto di Frans Hals
San Marco – dipinto di Emmanuel Tzanes

Centri abitati

Italia

Comuni 
 Albaredo per San Marco – comune in provincia di Sondrio
 Caerano di San Marco – comune in provincia di Treviso
 Cellino San Marco – comune in provincia di Brindisi
 San Marco Argentano – comune in provincia di Cosenza
 San Marco d'Alunzio – comune della città metropolitana di Messina
 San Marco dei Cavoti – comune in provincia di Benevento
 San Marco Evangelista – comune in provincia di Caserta
 San Marco in Lamis – comune in provincia di Foggia
 San Marco la Catola – comune in provincia di Foggia

Frazioni 
 San Marco – frazione di Ascoli Piceno (AP)
 San Marco – frazione di Castellabate (SA)
San Marco – frazione di Norcia (PG)
 San Marco – frazione di Perugia (PG)
 San Marco – frazione di Resana (TV)
 San Marco – frazione di Teano (CE)
 San Marco – frazione di Teggiano (SA)
 San Marco – frazione di Villarboit (VC)

Isole 
 San Marco (Sveti Marko) – scoglio delle isole Brioni in Croazia
 San Marco (Sveti Marko) – isola nelle Bocche di Cattaro in Montenegro

Luoghi d'interesse

Firenze 
 Basilica di San Marco
 Piazza San Marco
 Museo di San Marco
 Giardino di San Marco
 Chiesa di San Marco Vecchio
 San Marco – statua di Donatello

Venezia 
 Sestiere di San Marco
 Basilica di San Marco
 Piazza San Marco
 Campanile di San Marco
 Cavalli di San Marco – gruppo scultoreo
 Leone di San Marco
 Colonna di San Marco
 Scuola Grande di San Marco

Altro 

 San Marco – eremo nel comune di Ascoli Piceno

Ricerca spaziale 
 San Marco – satelliti artificiali
 Progetto San Marco – programma di collaborazione bilaterale tra Italia e Stati Uniti d'America

Religione

Santi 
 San Marco – evangelista 
 San Marco – papa
 San Marco – martire a Roma col fratello Marcelliano
 San Marco († 25 ottobre 269) – soldato martire, compatrono di Villasanta
 San Marco Chong Ui-Bae – martire coreano
 San Marco Crisini (Krizevcanin) – martire di Košice
 San Marco di Aretusa – vescovo
 San Marco di Atina – vescovo
 San Marco di Efeso – vescovo
 San Marco di Gerusalemme – vescovo
 San Marco di Eca – vescovo
 San Marco di Mesia – martire in Mesia con Mociano
 San Marco Ji Tianxiang – santo cinese
 San Marco – martire a Efeso con Soterico e Valentina

Titoli cardinalizi 
 San Marco – titolo istituito nel 336 da papa Marco

Unità militari 
 San Marco – avviso a ruote della Regia Marina varato nel 1850
 – incrociatore corazzato della Regia Marina varato nel 1908
 San Marco – incrociatore varato nel 1941 come Giulio Germanico, convertito in conduttore di flottiglia nel 1957
 San Marco – cacciatorpediniere della Marina Militare Italiana, varato nel 1941 e dismesso nel 1971
 San Marco – nave anfibia della Marina Militare Italiana
Brigata marina "San Marco" – grande unità di fanteria di marina della Marina Militare italiana composta da:
 1º Reggimento "San Marco"
 2º Reggimento "San Marco"
 3º Reggimento "San Marco"
 3ª Divisione fanteria di marina "San Marco" – divisione dell'Esercito Nazionale Repubblicano

Altro 

 San Marco – gioco da tavolo e di carte

Pagine correlate 
 San Marcos